Сан-Педро-де-Ме́рида () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мерида. Занимает площадь 23 км². Население — 871 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 75 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса